Seznam dílů seriálu Life on Mars může být:
 Seznam dílů britského seriálu Life on Mars
 Seznam dílů amerického seriálu Life on Mars